MaXi ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2017 produziert wird.

Handlung 

Folgen Sie den unglaublichen Abenteuern von Mara und Xilo (MaXi), „Teilzeit“ verbundenen Zwillingen, während sie die luxuriöse Welt von Vakarma erkunden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Mediatoon Distribution produziert und erstmals am 4. November 2017 auf dem kanadische Fernsehsender TFO ausgestrahlt.

Episodenliste

Weblinks 

 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film
Fernsehserie (Kanada)